Виллер-Бокаж:
 Виллер-Бокаж — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. 
 Виллер-Бокаж — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос.
 Виллер-Бокаж — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен
 Виллер-Бокаж — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма. Входит в состав округа Амьен.